Max Amann (pallanuotista) (1905-1945), pallanuotista tedesco
Max Amann (politico) (1891-1957), personalità politica ed editore tedesco

vedi anche:

Max Peter Ammann (1929-), scrittore e regista cinematografico e teatrale svizzero